El río Albuñuelas, también llamado río Saleres y río Santo, es un río del sur de la península ibérica perteneciente a la cuenca mediterránea andaluza que discurre en su totalidad por el territorio del suroeste de la provincia de Granada.

Curso 
El río Albuñuelas nace en la sierra homónima a unos 870 m de altitud. Realiza un recorrido en dirección oeste-este de unos 15 km hasta su desembocadura en el río Dúrcal cerca de la población de Restábal, poco antes del iniciio del embalse de Béznar. Hidrológicamente el río Albuñuelas se encuentra muy alterado por el alto grado de aprovechamiento de sus aguas para el riego por lo que su caudal es muy inferior al natural y prácticamente nulo durante el estiaje.

Véase también 
 Anexo:Ríos de las cuencas mediterráneas de Andalucía

Referencias

Bibliografía 
 Fundación CIEDES: Estudio del régimen de caudales ecológicos en ríos, (Expte. 452/2008/G/00)

Ríos de la cuenca del Mediterráneo de Andalucía
Ríos de la provincia de Granada
Ríos de las cordilleras Béticas
Afluentes del Guadalfeo